Meckler ist der Familienname folgender Personen:

 David Meckler
 Otto Meckler (1892–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer